Il y a eu diverses formes, en France, de Comités, Conseils ou Commissions de l'instruction publique.

Révolution et Directoire

Comité d'instruction publique (1791-1795) 
Dès le début de la Révolution, l'Assemblée législative comporte un Comité d'instruction publique, qui se charge de diverses enquêtes et rapports.

Commission d'instruction publique (1793) 
La commission d'instruction publique fut créée par la Convention le  et réunie au Comité d'instruction publique en .

Commission exécutive de l'instruction publique (1794-1795) 
La commission exécutive de l'instruction publique fut créée par le décret du 12 germinal an II () pour remplacer la  du ministère de l'intérieur. Après le rétablissement du ministère par la constitution de l'an III, la commission devint à partir du 14 brumaire an IV () la cinquième division du ministère de l'intérieur et le commissaire reçut le titre de directeur général de l'instruction publique. Le 21 ventôse an X () la cinquième division devient le département de l'Instruction publique, puis après l'an XIII, la direction générale de l'Instruction publique. En 1809 la direction générale devient le bureau de l'Instruction publique avant d'être incorporé en 1812 dans le bureau des sciences et beaux-arts.

Conseil d'instruction publique (1798-1801) 
En brumaire an VII (), un Conseil d'instruction publique est créé, chargé d'enquêtes pour le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un comité d'experts, composé de huit savants membres de l'Institut national  . Destutt de Tracy en fait partie. Il examine les cours et conseille le ministre. C'est lui qui fut chargé de l'enquête sur les écoles centrales de l'an VII, faite à la demande du ministre Nicolas François de Neufchâteau . Napoléon décida de dissoudre ce conseil en l'an IX (1801).

Premier Empire

Conseil de l'Université (1808-1815) 
Napoléon institue un Conseil de l'Université, qui dure de 1808 à 1815.

Restauration

Conseil royal de l'instruction publique (17 février au 20 mars 1815)

Conseil de l'Université (100 jours)

Commission de l'instruction publique (15 août 1815-31 octobre 1820) 
La commission se vit attribué les pouvoirs du grand-maitre.

Conseil royal de l'instruction publique ( novembre 1820-6 décembre 1845) 
Le président de ce conseil reçoit certaines des anciennes prérogatives du grand-maitre. En 1822, il prend le titre de grand-maitre, puis de ministre secrétaire d’État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

Conseil royal de l'Université (7 décembre 1845-24 février 1848) 
Ce conseil reprend la structure de l'ancien conseil de l'Université

IIe République

Conseil de l'Université de France (24 février 1848-15 mars 1850) 
Après , le conseil prend le nom de conseil de l'Université de France.

Conseil supérieur de l'instruction publique (15 mars 1850-8 mars 1852)

Second Empire

Conseil impérial de l'instruction publique (9 mars 1852 - 24 mars 1873)

Comité des inspecteurs généraux (28 octobre 1852-24 mars 1873)

IIIe République

Conseil supérieur de l'enseignement technique

Conseil supérieur de l'instruction publique (25 mars 1873 - 14 juillet 1941) 
Il comprend une section permanente à partir de 1880.

comité consultatif de l'enseignement public (25 mars 1873 - 20 février 1925) 
Remplace le Comité des inspecteurs généraux. Il est divisé en trois sections : supérieur, secondaire et primaire.

Comité consultatif de l'enseignement supérieur public (30 mai 1924 - 14 juillet 1941) 
Remplace la  du comité consultatif de l'enseignement public.

Comité consultatif de l'enseignement secondaire public (21 février 1925 - 14 juillet 1941) 
Remplace la  du comité consultatif de l'enseignement public.

Comité consultatif de l'enseignement primaire public (21 février 1925 - 14 juillet 1941) 
Remplace la  du comité consultatif de l'enseignement public.

IVe République

Conseil supérieur de l'enseignement public (26 avril 1945 - 17 mai 1946)

Comité consultatif des universités (2 novembre 1945 - 1979) 
Divisé en 5 divisions, subdivisées en sections et sous-sections

Conseil supérieure de l’éducation nationale (18 mai 1946 - 9 juin 1989)

Conseil de l'enseignement primaire (18 mai 1946 - 19 novembre 1965)

Conseil de l'enseignement secondaire (18 mai 1946 - 19 novembre 1965)

Conseil de l'enseignement technique (18 mai 1946 - 19 novembre 1965)

Conseil de l'enseignement supérieur (18 mai 1946 - 12 novembre 1968)

Ve République

Conseil de l'enseignement général et technique (20 novembre 1965-9 juin 1989 ) 
Rassemble les conseils de l'enseignement primaire, secondaire et technique

Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (depuis le 13 novembre 1968) 
Remplace le Conseil de l'enseignement supérieur

Conseil supérieur des corps universitaires (1979-août 1982) 
Remplace le comité consultatif des universités

Conseil supérieur provisoire des universités (aout 1982 - avril 1983) 
Remplace le Conseil supérieur des corps universitaires

Conseil supérieur des universités (avril 1983 - 19 janvier 1987) 
Remplace le Conseil supérieur provisoire des universités

Conseil national des universités (depuis le 20 janvier 1987) 
Remplace le Conseil supérieur des universités

Conseil supérieur de l'éducation (depuis le 10 juin 1989) 
Rassemble le Conseil supérieur de l’éducation nationale et le Conseil de l'enseignement général et technique

Références 

Histoire de l'éducation en France
Commission et instance ministérielle consultative ou délibérative